Partido Novo, agremiação política
Novo (canção), gravada por Laura Pausini

Desambiguações de política
Desambiguações de música